Raczyce peut faire référence à :

Toponymie 
en Pologne

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Raczyce, village du powiat d'Ostrów Wielkopolski

 dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Raczyce, village du powiat de Ząbkowice Śląskie
 Raczyce, village du powiat de Jawor

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Raczyce, village du powiat de Busko